Timo Cauwenberg (Sint-Truiden, 2 oktober 1994) is een Belgische voetballer die doorgaans als verdediger speelt, hij komt uit voor Lierse Kempenzonen.

Statistieken

Cauwenberg, Timo